Arcona (dier), een vliegensoort uit de familie van de sluipvliegen.
 Arcona, een ras uit de Star Wars-saga.
 Cap Arcona, een schip uit 1927.